El Guettar ist der Name folgender Orte:

 El Guettar (Algerien), Ort in Algerien
 El Guettar (Tunesien), Ort in Tunesien